Spätpappel steht für:
 Spätpappel, allgemein eine Kulturform der Bastard-Schwarz-Pappel bzw. Kanadischen Pappel mit der wissenschaftlichen Bezeichnung Populus × canadensis ‚Serotina‘
 Spätpappel bei Büderich, Naturdenkmal in Wesel